kondominium (architektura)
 kondominium (kolonia)
 condo nieruchomości